

Латам — місто, штат Канзас
 Латам — селище, штат Іллінойс